Bezzo ima više značenja:
 Bezzo, Savona
 Bezzo, Verona